Rakotondrabé ist der Familienname folgender Personen:

 Hanitriniaina Rakotondrabé (* 1967), madagassische Sprinterin
 René Joseph Rakotondrabé (1932–2012), madagassischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof